Molekulska formula -{C2H3N}- se može odnositi na:

 Acetonitril
 Metil izocijanid